André Jean François Marie Brochant de Villiers, mineralogista francese
Auguste de Villiers de L'Isle-Adam
Gérard de Villiers, scrittore e giornalista francese
Giniel de Villiers, pilota di rally sudafricano
Nannie de Villiers, tennista sudafricana
Peter de Villiers, allenatore di rugby a 15 ed ex rugbista
Pieter de Villiers,  rugbista a 15 francese
Philippe de Villiers de L'Isle-Adam, Gran Maestro dell'Ordine degli Ospitalieri e poi di Malta
Gideon de villiers personaggio inventato della trilogia delle gemme di kerstin gier

Pagine correlate

Jean de Villiers
Villiers